Den flyvende kuffert kan henvise til:

 Den flyvende kuffert, et eventyr af H.C. Andersen
 Den flyvende kuffert (film fra 1916), en dansk stumfilm
 Den flyvende kuffert (Der var engang...), en dansk tegnefilm i serien, Der var engang ..., baseret på H.C. Andersens eventyr